La Coupe COSAFA 2022 est la vingt-et-unième édition de cette compétition organisée par la COSAFA. 

Les matchs se déroulent du  au  à Durban en Afrique du Sud.

Participants

Phase de groupes 
 Légende des classements

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Notes et références

Liens externes 
 

2022
Football en juillet 2022
Sport en Afrique du Sud en 2022
Compétition de football en Afrique du Sud
Événement sportif international en Afrique du Sud